Aardrijkskunde
 Chauvin (Canada), plaats in de Canadese provincie Alberta
 Chauvin (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen met de achternaam Chauvin
 Ingrid Chauvin, Frans actrice
 Victor Chauvin, Belgisch oriëntalist en Waals activist
 Yves Chauvin, Frans chemicus